НА або на — багатозначне слово або абревіатура:

 На, на — прийменник в українській мові.

абревіатура 

 На. — книга пророка Наума.
 НА — ряд організацій під назвою Національний альянс.
 НА — іспанська партія Народний альянс.
 НА — національна асамблея.
 НА — нітраміни.
 НА — новий [латинізований] алфавіт.
 НА — норадреналін.
 н. а. — народний артист.

інше 
 На — символ японської абетки кана.

Див. також 
 Країна На — давньояпонське державне утворення.
 На (прізвище)